Les Trilles, de vegades anomenat en singular, la Trilla, és un paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat al sud de la vila d'Abella de la Conca, a llevant de la Planta Gran, al sud-oest del Forat d'Abella i a la dreta del riu d'Abella. Davant seu i a migdia queda, a l'esquerra del riu d'Abella, la Roca de Malimanya.

Es tracta d'una partida de camps de conreu. En el seu extrem nord-est es troben les ruïnes del Molí Vell d'Abella.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, el mot trilla prové del llatí trichila, que definia un emparrat o una barraca formada amb parra, amb un canvi de significat per tal de designar un espai adjacent a les masies on es feien certes feines relacionades amb la collita, en les quals es pot barrejar el verb castellà trillar (batre).

Referències

Bibliografia 
 COROMINES, Joan. "Trilla". A Onomasticon Cataloniae. VII Sal-Ve. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", 1997. .

Enllaços externs 

 Les Trilles en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Trilles